Maracanã é uma estação de trens metropolitanos da Zona Norte do Rio de Janeiro, operada pela SuperVia.

História 
Era conhecida como estação Derby Club devido ao nome do clube de hipismo que existia antes da construção do estádio. Em 17 de Agosto de 2013, a estação foi fechada para reformas. Reaberta em junho de 2014, a estação atende as linhas de Deodoro, Santa Cruz, Japeri, Belford Roxo e Saracuruna, além de também realizar a integração com os trens da Linha 2 da MetrôRio.

Plataformas

Galeria

Bibliografia 
Max Vasconcellos: Vias Brasileiras de Comunicação, 1928

Maracanã
Estações ferroviárias inauguradas em 1885
Estações ferroviárias desativadas em 2013
Fundações no Brasil em 1885
Extinções no Brasil em 2013